Чиликоти има више значења:
 Чиликоти (Ајова)
 Чиликоти (Илиноис)
 Чиликоти (Тексас)
 Чиликоти (Мисури)
 Чиликоти (Охајо)